

Biografia
Apprendista meccanico, seguendo l'esempio del fratello, si unì, cinque giorni dopo l'armistizio, ai primi gruppi partigiani sorti in Val Susa. Ben presto il ragazzo, con il nome di battaglia di Falco, fu nominato capo squadra di una formazione della 45ª Brigata e nel maggio del 1944 divenne comandante di distaccamento della 48ª "Garibaldi". Sempre in prima fila nelle azioni più rischiose, Renzo Cattaneo si distinse soprattutto nei combattimenti che la Brigata sostenne nelle Valli di Lanzo e in quelle di Rubiana. Inviato in missione a Torino, "Falco" cadde (forse per delazione), nelle mani della polizia fascista. Nonostante le percosse negò ogni addebito e i fascisti, tratti in inganno dalla sua giovanissima età, lo rilasciarono. Così il ragazzo riprese la strada della montagna e, entrato nelle formazioni "Giacomo Matteotti", combatté nella Brigata "Tre confini", distinguendosi nei combattimenti e nelle azioni di sabotaggio a Mompellato, sul Colle del Lys e a Canale d'Alba. Gli fu fatale il ritorno a Torino, per una missione con altri compagni di lotta. Catturato e rinchiuso nelle segrete di via Asti, fu condannato a morte, trasportato dai fascisti a Moncalieri e fucilato.

La sezione dell'ANPI di Collegno è intitolata a Renzo Cattaneo. Una strada porta il nome del ragazzo, così come una scuola elementare e la biblioteca comunale. In piazza IV Novembre, dove "Falco" era nato, lo ricorda una lapide.

Onorificenze

Note

Voci correlate
 Brigate Matteotti

Collegamenti esterni
 

Persone giustiziate per fucilazione
Medaglie d'oro al valor militare